A 25 136-os számú mellékút egy rövidke, alig több, mint 300 méter hosszú, öt számjegyű mellékút (országos közút) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bükkábrány lakott területén; a településen húzódó két, öt számjegyű út közt biztosít összeköttetést, a nagy forgalmú 3-as főút elkerülésével.

Nyomvonala 
A 25 115-ös útból ágazik ki, alig több mint 50 méterre attól a ponttól, ahol az indult ki a 3-as főútból. Délnyugati irányba indul, tehát nagyjából párhuzamosan halad a főúttal, kis mértékben távolodva attól. A 25 114-es útba torkollva ér véget, az az út sem érte még el a kiágazásától számított kétszázadik méterét. A teljes útszakasz hossza 330 méter

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

25136